Ich-Perspektive bezeichnet:

 die Erzählperspektive aus Sicht einer der handelnden Figuren, siehe Ich-Erzähler
 eine Kameraperspektive in Computerspielen, siehe Egoperspektive

Siehe auch:

 Erste-Person-Perspektive, philosophisches Konzept
 Point-of-View-Shot, in der Filmtheorie Bezeichnung eine bestimmten Kamera-Einstellung